Зигмонди:
 Зигмонди — кратер на Луне, названный в честь лауреата Нобелевской премии по химии Рихарда Адольфа Зигмонди.

Зигмонди — венгерская фамилия.
 Адольф Зигмонди — австрийский врач.
 Эмиль Зигмонди — австрийский врач и альпинист. Сын Адольфа Зигмонди.
 Карл Зигмонди — австрийский математик. Сын Адольфа Зигмонди.
 Отто Зигмонди — австрийский врач и альпинист. Сын Адольфа Зигмонди.
 Рихард Зигмонди — австрийский химик, лауреат Нобелевской премии по химии. Сын Адольфа Зигмонди.
 Вильгельм Зигмонди — венгерский горный инженер.

См. также 
 Теорема Зигмонди